Palazzo Serristori
 Palazzo Serristori – palazzo di Firenze, situato nella zona di San Niccolò, tra Piazza Demidoff e il Lungarno Serristori
 Palazzo Corsini-Serristori – palazzo di Firenze, situato in Borgo Santa Croce 6
 Palazzo Cocchi-Serristori – palazzo di Firenze, situato in piazza Santa Croce 1
 Palazzo Serristori – palazzo di Roma, situato già in Borgo Vecchio, ora in Via della Conciliazione